Die 1. Amateurliga Nordwürttemberg 1967/68 war die achte Saison der 1. Amateurliga in Nordwürttemberg. Die Meisterschaft gewann die TSF Esslingen mit einem Punkt Vorsprung vor dem SC Geislingen. In der Aufstiegsrunde zur Regionalliga Süd scheiterte Esslingen als Zweitplatzierter am VfL Neckarau.

Der 1. FC Eislingen, der 1. FC Donzdorf und die SpVgg Feuerbach stiegen in die 2. Amateurliga ab.

Abschlusstabelle

Weblinks 
 1. Amateurliga Nordwürttemberg 1967/68

Fußballsaison 1967/68
1967